Libina kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Horní Libina, ort, Olomouc, 
 Dolní Libina, ort, Olomouc, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar